John Munro est un nom pouvant désigner:

Hommes politiques
 (1728-1800), loyaliste du Haut-Canada
 (1798/99-1879), homme politique néo-zélandais
 (1839-1910), homme politique néo-zélandais
 (1849-1902), homme politique canadien en Ontario
John Munro (1931-2003), homme politique canadien en Ontario
 (1934-2014), homme politique libéral écossais
 (1936-2018), homme politique travailliste néo-zélandais

Écrivains
 (1849-1930), auteur et ingénieur britannique
 (1889-1918), poète écossais
, journaliste et biographe écossais

Autres
 (mort en 1749), soldat et homme politique écossais
 (1778-1858), soldat et administrateur écossais
 (1853-1925), homme d'affaires et ingénieur écossais
 (1864-1944), recteur universitaire anglais
 (1928-2013), joueur australien de cricket et de football australien
 (1947-2018), chanteur folk australien

Voir aussi

Munro, John